Andreas Seyfarth – autore di giochi tedesco
 Juliane Seyfarth – saltatrice con gli sci tedesca
 Robert Seyfarth – scienziato, scrittore e primatologo statunitense